Az orális a latin os, oris szóból ered és szájjal kapcsolatosat jelent.  

Vonatkozhat a következőkre: 
orális, mint a gyógyszerek szájon át szedésének módja
orális, „szóbeli”, mint az írás előtti korszak irodalma
orális fixáció
orális szex
orális tolerancia, mint az immunrendszer táplálékokkal szemben mutatott hiporeaktivitása
orális, mint a fogászatban használt irány